Alexis este un nume care se poate referi la:

Prenume 
 Alexis Bouvard
 Alexis Carrel
 Alexis de Tocqueville
 Alexis Fontaine des Bertins
 Alexis Kagame
 Alexis Sánchez
 Alexis-Claude Clairaut
 Kimberly Alexis Bledel

Nume de familie 
 Willibald Alexis

Vezi și 
 Alexandru (dezambiguizare)